Michael Wilson (wielrenner), een voormalig Australisch wielrenner
Michael G. Wilson, een producent en scriptschrijver van verschillende James Bondfilms
Michael Wilson (scenarioschrijver), een Amerikaans scenarioschrijver, meervoudig Oscar-winnaar